Jota (grčki srednji rod: ἰῶτα; veliko slovo Ι; malo slovo ι), 9. slovo grčkog alfabeta
 Jota (jelo)
 Jota (ples)